Шоле:

 Шоле — город и коммуна во Франции.
 Шоле — округ во Франции, в регионе Страна Луары.
 Шоле — французский баскетбольный клуб из одноименного города.
 Шоле — село в Таджикистане.

 Шоле, Франсуа-Огюст (1747—1826) — французский политический деятель.
 Шоле, Лидия (1896—1943) — польская художница и декоратор караимского происхождения.
 Шоле, Эзра Самойлович (?—1908) — бахчисарайский мещанин, основатель Санкт-Петербургской гильзовой фабрики «Э. Шоле и Ко».

Примечания